Hrdliczka ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Hrdliczka (1860–1942), österreichischer Chemiker und Foto-Industrieller
 Max Hrdliczka (1865–1958), österreichischer Forstrat und Holzindustrie